Clay City ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Clay City (Alabama)
 Clay City (Illinois)
 Clay City (Indiana)
 Clay City (Kentucky)
 Clay City (Washington)